Elisabethinenkirche steht für:

 Elisabethinenkirche (Linz), Oberösterreich
 Elisabethinenkirche (Graz), Steiermark
 Elisabethinenkirche (Wien), Wien